Ака́ев (Ака́ева) — фамилия. Известные носители:

Акаев 
 Акаев, Абусуфьян Акай-Кадиевич (1872—1931) — богослов, поэт, издатель и один из основателей первой исламской типографии в Темир-хан-Шуре.
 Акаев, Айдар Аскарович (1976—2020) — киргизский государственный деятель, старший сын президента Киргизии Аскара Акаева.
 Акаев, Арсен Алиевич (род. 1970) — российский футболист и футбольный тренер.
 Акаев, Аскар Акаевич (род. 1944) — киргизский государственный и политический деятель, первый президент Киргизии (1990—2005).
 Акаев, Вахит Хумидович (род. 1952) — советский и российский философ.
 Акаев, Даша Ибрагимович (1910—1944) — советский военнослужащий, лётчик.
 Акаев, Ибрагим Акаевич (род. 1976) — российский боксёр.
 Акаев, Лом-Али Алиевич (род. 1990) — российский спортсмен, греко-римский борец.
 Акаев, Юсуп Абдулабекович (1922—1949) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.

Акаева 
 Акаева, Александра Николаевна (род. 1994) — российская спортсменка (армрестлинг).
 Акаева, Жылдыз Дуйшекеевна (род. 1958) — киргизская писательница.
 Акаева, Майрам Дуйшеновна (род. 1947) — первая леди Киргизии (1990—2005).